BIS est un code qui peut signifier :
 .

BIS est un acronyme qui signifie :
 bande intermédiaire satellite, qui concerne la réception de signaux satellitaires ;
 , une banque italienne ;
 , une organisation internationale dont le but est d'encourager la coopération monétaire et financière internationale ;
 Bibliothèque interuniverstaire de la Sorbonne ;
 Bibliothèque Information Suisse, l'association suisse des bibliothèques, des centres de documentation et de leurs collaborateurs ;
 Biennales internationales du spectacle ;
 , une organisation consacrée à la promotion de l'astronautique et l'exploration spatiale ;
 Bruxelles-Identité-Sécurité, un mouvement belge d'extrême droite ;
  (BIS) ou « Service de sécurité et de renseignement », le service de renseignement intérieur tchèque.

bis est un code qui peut signifier :
 bichelamar, une langue, selon la norme  des codes des langues, code alpha-3.

Bis peut aussi faire référence à :
 bis, une couleur gris-beige ;
 bis, un mot latin qui indique la répétition ;
 Bis, un groupe de rock indépendant écossais ;
 BiS, un groupe d'idoles japonaises ;
 Bis, un film français de Dominique Farrugia sorti en 2015.

Voir aussi 

 , un label de musique classique
 Bis Télévisions, un bouquet de télévisions par satellite français
 Cinéma Bis, une expression du cinéma qui désigne les films de série B, Z et les films d'exploitation
 Char B1 Bis, un char d'assaut
 Itinéraire Bis
 Pain bis, un type, une recette de fabrication du pain
 Billy Bis, une revue

Autre orthographe 

 Byss, une planète de 

Code
Homonymie d'acronyme